Professor of Jurisprudence kan syfta på:

 Professor of Jurisprudence (Glasgow)
 Professor of Jurisprudence (Oxford)